Kalacha ist der Name folgender Orte:

 Nigatun, früher bekannt als Kalacha, Ort in Armenien
 Berdavan, früher bekannt als Kalacha, Ort in Armenien
 Qalaça, auch bekannt als Kalacha, Ort in Aserbaidschan
 Qalacha, auch bekannt als Kalacha, Ort in Afghanistan
 Qalehcheh, auch bekannt als Kalacha, Ort im Iran
 Emamzadeh, auch bekannt als Kalacha, Ort im Iran